

Codici 
 RTW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Saratov (Russia)

Abbreviazioni 

 RTW – Rome: Total War: Gioco strategico in tempo reale, Gioco strategico a turni.
 RtW – Ready to Wear: Abbigliamento prêt-à-porter  
 RTW – Round The World: Giro del mondo (solitamente riferito a biglietti aerei)